Mama Loves Papa – cortometraggio del 1931 diretto da George Stevens
Mama Loves Papa – film del 1933 diretto da Norman Z. McLeod
Mama Loves Papa – film del 1945 diretto da Frank R. Strayer